detrytus – w ekologii: martwa materia organiczna
 detrytus – w geologii: produkt rozpadu skał